Акака () — самый высокий водопад Гавайских островов, расположенный на острове Гавайи. На языке гавайцев Akaka означает «разделение, трещина».

Вода низвергается с отвесной скалы вулканического происхождения, высотой 135 метров (442 фута).

Водопад расположен в 18 км на север от города Хило в Национальном Парке. Доступные области парка находятся на правом верхнем уступе глубокого ущелья, в которое падает водопад, видный с нескольких точек вдоль замкнутой дорожки, проходящей через парк.

Источники 
 Pukui, Mary Kawena, Samuel H. Elbert, and Esther T. Mookini. 1974. Place Names of Hawai okinai. The University of Hawai okinai Press, Honolulu. 289 pp. (ISBN 0-8248-0524-0)
 Pukui, Mary Kawena, Samuel H. Elbert, 1986. Hawaiian Dictionary. The University of Hawai okinai Press, Honolulu. 572 pp. (ISBN 0-8248-0703-0)

Примечания 

Водопады Гавайев
Бассейн Тихого океана